Choubine (masculin ; ) ou Choubina (féminin ; ) est un nom de famille russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alekseï Choubine (1993-), joueur de hockey sur glace russe.
 Evgueni Choubine (1947-), athlète russe.
 Fedot Choubine (1740-1805), sculpteur russe.
Pour les personnes portant la transcription anglaise de ce nom, voir Shubin.

Patronyme russe